Чемпионат мира по борьбе 2011 года прошёл с 12 по 18 сентября в Стамбуле (Турция) в спортивном комплексе Sinan Erdem Dome. Чемпионат стал первым турниром, на котором были разыграны лицензии на Олимпийские игры 2012 года в Лондоне.

Расписание чемпионата

Общий медальный зачёт

Командный зачёт

Медалисты

Мужчины. Греко-римская борьба

Мужчины. Вольная борьба

Женщины. Вольная борьба

Ссылки 
 Официальный сайт чемпионата мира по борьбе 2011

Квалификация на летние Олимпийские игры 2012
Международные соревнования по борьбе в Турции
Международные спортивные соревнования в Стамбуле
Сентябрь 2011 года